Épouses et Concubines (Qiqie Chengqun, 妻妾成群), est un roman de Su Tong dont le personnage principal est une jeune femme brisée par le système du concubinage dans la Chine des années 1920 ;
 Épouses et Concubines (Dà Hóng Dēnglóng Gāogāo Guà), est un film chinois réalisé par Zhang Yimou en 1991.